Zoltán Nagy (voetballer, 1974) (30 maart 1974), een Hongaars voetballer
 Zoltán Nagy (voetballer, 1985) (25 oktober 1985), een Hongaars voetballer
 Zoltán Nagy (ijshockeyer), een Roemeens ijshockeyspeler
 Zoltán Nagy (grafisch ontwerper), een Hongaars grafisch ontwerper